Бровкін Віктор Михайлович (* 1933) — радянський футболіст, нападник. Майстер спорту СРСР.
 Бровкін Дмитро Валерійович (* 1984) — український футболіст, нападник чернігівської «Десни».
 Бровкін Олексій Миколайович (1906—1983) — міністр внутрішніх справ УРСР в 1956—1962 роках.